Drakelow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Drakelow, Derbyshire, civil parish, England, 
 Drakelow, Worcestershire, by, England,